Quadrella är ett släkte av kaprisväxter. Quadrella ingår i familjen kaprisväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kaprisväxter
Quadrella